Alamosa Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamosa Creek (Canadian River), Fluss im San Miguel County, Bundesstaat New Mexico
 Alamosa Creek (Carrizo Creek), Fluss im Mora County, Bundesstaat New Mexico
 Alamosa Creek (Elephant Butte Creek), Fluss im Sierra County, Bundesstaat New Mexico
 Alamosa Creek (Sand Creek), Fluss im De Baca County, Bundesstaat New Mexico
 Alamosa Creek (Ute Creek), Fluss im Harding County, Bundesstaat New Mexico
 Alamosa Creek (Canadian River), Fluss im Oldham County, Bundesstaat Texas
 Alamosa Creek (Quitaque Creek), Fluss im Motley County, Bundesstaat Texas
 Alamosa Creek Canal, Kanal im Bundesstaat Colorado
 Middle Alamosa Creek, Fluss im Oldham County, Bundesstaat Texas
 West Alamosa Creek, Fluss im Oldham County, Bundesstaat Texas